Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Манчестер Сити» и их главных достижений с 1880 года и по настоящее время.

Статистика 
. В статистику включены только официальные матчи. Исполняющие обязанности главного тренера выделены курсивом.''

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Манчестер Сити»

 
Манчестер Сити